Champarán, anteriormente conocido como Champajhar, es una aldea en el distrito de Raipur, en el estado de Chattisgarh (India), que se encuentra a unos 60 km de Raipur (capital del estado) a través de Arang.

El pueblo se identifica con el antiguo bosque de Champarania y por lo tanto tiene un significado religioso, como el lugar de nacimiento de Vallabha Acharia, el fundador de la doctrina Vallabh.
En su honor se ha construido un hermoso templo.
Cerca de este templo se encuentra otro templo, el de Champakeshwara Mahadeva (Shivá Majadeva, el señor de Champaka).

Atracciones 

 El aniversario del nacimiento de Vallabha se celebra cada año el día once del mes de vaisaka y muchos de los seguidores de su religión se reúnen en el templo para rendirle homenaje.
 La Feria Anual de Champarán se celebra con grandes fiestas en el mes de magh cada año.

Otro Champarán 

Champarán es también una región histórica de la India.
Se encuentra cerca de la frontera con Nepal, unos 150 km al norte de la ciudad de Patna.

Localidades de Chhattisgarh